Финал чемпионата мира по футболу 1986 года — финальный матч чемпионата мира 1986 года, который прошёл 29 июня на стадионе «Ацтека» в Мехико. В матче приняли участие сборные Аргентины и ФРГ.

Чемпионами стали игроки сборной Аргентины, обыграв сборную ФРГ со счётом 3:2.

Матч

Обзор матча 
На 23-й минуте Марадона и Хосе Луис Кусиуффо разыграли комбинацию на правом фланге, последний был сбит Лотаром Маттеусом. Навес со штрафного в исполнении Хорхе Бурручаги в гол преобразовал защитник Хосе Луис Браун.

На 56-й минуте Нери Пумпидо начал атаку от ворот сборной Аргентины, в итоге Эктор Энрике вывел Хорхе Вальдано на рандеву с Харальдом Шумахером, Вальдано не промахнулся – 2:0.

На 74-й минуте после подачи от углового флажка Карл-Хайнц Румменигге из пределов вратарской протолкнул мяч в сетку.

На 81-й минуте после розыгрыша углового у ворот сборной Аргентины Андреас Бреме сделал подачу, Томас Бертольд скинул мяч, а Руди Фёллер, вышедший на замену, сравнял счёт.

Через три минуты Марадона пасом в касание отправил в прорыв Бурручагу и тот забил третий гол своей команды, который стал победным.

Так сборная Аргентины второй раз в истории стала чемпионом мира, а немцы проиграли второй подряд финал чемпионата мира.

Отчёт о матче

См. также 
 Чемпионат мира по футболу 1986
 Сборная Аргентины по футболу
 Сборная Германии по футболу

Примечания 

1986
Финал
Июнь 1986 года
События 29 июня
Матчи сборной Аргентины по футболу
Матчи сборной Германии по футболу
Международные спортивные соревнования в Мехико
Международные соревнования по футболу в Мексике